Колонија ел Виверо има више значења:

 Колонија ел Виверо, Ел Пухидо (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија ел Виверо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику